N-acetylaspartaat, een derivaat van asparaginezuur met als brutoformule C6H9NO5;
Nederlands Audiovisueel Archief, een voorloper van het huidige Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid;
 Norwegian Air Argentina, luchtvaartmaatschappij van Argentinië.